Уэйс, Алан (1879—1957) — британо-английский археолог, микенолог.
 Уэйс, Маргарет (род. 1948) — американская писательница в жанрах фэнтези и научная фантастика.
 Уэйс, Гэри (Gary Weis) — американский кино- и телережиссёр.